Николай Александров може да се отнася за:
 Николай Александров (актьор) (1871—1930), руски актьор
 Николай Александров (политик, р. 1963) (р. 1963), български политик от СДС
 Николай Александров (журналист) (р. 1973), български спортен журналист
 Николай Александров (политик, р. 1986) (р. 1986), български политик от Атака